Współczynnik dzietności
 Temporary feeding route – korytarz dolotowy do TSA
 TFR – francuski tokamak